Os Jiahui (também conhecidos como Jahoi, Diarroi, Djarroi, Parintintin, Diahoi, Diahui ou Kagwaniwa) são um povo indígena que vive no Brasil, no estado do Amazonas. Com uma população total de 115 pessoas, fazem parte da família linguística Tupi-Guarani.

Bibliografia

Ligações externas 
 

Povos indígenas do Brasil
Povos indígenas do Amazonas
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)